Сен-Севе́-де-Рюста́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65397.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 19 км к северо-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Администрация

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 157 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 99 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 81 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 81,8 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 81 активных жителей работали 67 человек (34 мужчины и 33 женщины), безработных было 14 (9 мужчин и 5 женщин). Среди 18 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XI век). Исторический памятник с 1914 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи